Boris Hambourg – violoncellista russo naturalizzato canadese
 Jan Hambourg – violinista russo
 Mark Hambourg – pianista russo naturalizzato britannico